Serzedelo ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Serzedelo (Guimarães)
 Serzedelo (Póvoa de Lanhoso)